Руне Дамке (; род. 10 апреля 1993, Киль) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Киль» и сборную Германии на позиции левого крайнего.

Карьера 
Клубная
Руне Дамке воспитанник клуба Киль. В 2012 году Руне Дамке заключил первый профессиональный контракт с клубом Киль. В сезоне 2012/13, Руне Дамке сыграл всего 2 матча в Лиге чемпионов ЕГФ. В сезоне 2014/15 Руне Дамке стал играл за основную команду.
В сборной
В сборной Германии Руне Дамке дебютировал 6 ноября 2015 года, в матче против Бразилии. Руне Дамке за сборную Германии всего сыграл 14 матчей и забросил 36 мячей. Руне Дамке участник чемпионата Европы по гандболу 2016 в Польше, где Германия стала победителем турнира.

Награды 
 Чемпион Германии: 2015
 Чемпион Европы по гандболу: 2016
 Обладатель суперкубка Германии: 2015
 Победитель Кубка ЕГФ: 2019
 Победитель Лиги чемпионов: 2020

Семья 
Руне Дамке — сын немецкого гандболиста Франка Дамке, который 10 лет выступал за клуб «Киль».

Статистика 
Статистика Руне Дамке за сезон 2018/19 указана на 13.6.2019

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160621032502/http://www.thw-handball.de/news/weitere/news-artikel/interview-mit-rune-dahmke-der-thw-kiel-ist-das-groesste.html

Гандболисты Германии
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Киль»